

Sigle 
 Nuovo Trasporto Viaggiatori – società italiana per il trasporto veloce su rotaia
 NTV (Norton-Villiers-Triumph) – Casa motociclistica inglese fondata nel 1972.

Codici 
 NTV – codice vettore ICAO di Air Inter Ivoire

Televisione 
 Napoli Tivù – emittente televisiva locale di Napoli
 N-tv – canale d'informazione di RTL Group
 NTV – emittente televisiva turca
 NTV – emittente televisiva francese
 NTV (HTB in cirillico) – emittente televisiva russa, di proprietà della Gazprom
 Newfoundland Television – emittente televisiva canadese
 Nippon Television – emittente televisiva giapponese
 Norges Televisjon – emittente televisiva norvegese
 Nova Television – emittente televisiva bulgara